

Сводные таблицы

По клубам

По республикам

По турнирам

По сезонам

Соперники

По странам

Самые частые клубы-соперники

Самые частые противостояния

Некоторые рекорды

В одном матче

В двухматчевом противостоянии

Прочие

Сезон 1965/1966

Сезон 1966/1967

Сезон 1979/1980 

 «Динамо» Тбилиси (чемпион СССР 1978)
 1/16 финала КЧ
 19.09 	Ливерпуль (Ливерпуль, Англия)  —  Динамо (Тбилиси) 	2:1
 03.10 	Динамо (Тбилиси)  —  Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) 	3:0
 1/8 финала КЧ
 24.10 	Гамбург (Гамбург, ФРГ)  —  Динамо (Тбилиси) 	3:1
 07.11 	Динамо (Тбилиси)  —  Гамбург (Гамбург, ФРГ) 	2:3
 «Динамо» Москва (финалист Кубка СССР 1979)
 1/16 финала КК 	Динамо (Москва)  —  Влазния (Шкодер, Албания) +:- (Влазния отказалась от борьбы)
 1/8 финала КК
 24.10 	Динамо (Москва)  —  Боавишта (Порту, Португалия) 	0:0
 07.11 	Боавишта (Порту, Португалия)  —  Динамо (Москва) 	1:1
 1/4 финала КК
 05.03 	Динамо (Москва)  —  Нант (Нант, Франция) 	0:2
 19.03 	Нант (Нант, Франция)  —  Динамо (Москва) 	2:3
 «Динамо» Киев (2 место в чемпионате СССР 1978)
 1/32 финала КУ
 19.09 	Динамо (Киев)  —  ЦСКА Септемврийско Знаме (София, Болгария) 	2:1
 03.10 	ЦСКА Септемврийско Знаме (София, Болгария)  —  Динамо (Киев) 	1:1
 1/16 финала КУ
 24.10 	Баник (Острава, Чехословакия)  —  Динамо (Киев) 	1:0
 07.11 	Динамо (Киев)  —  Баник (Острава, Чехословакия) 	2:0
 1/8 финала КУ
 28.11 	Локомотив (София, Болгария)  —  Динамо (Киев) 	1:0
 12.12 	Динамо (Киев)  —  Локомотив (София, Болгария) 	2:1
 «Шахтёр» Донецк (3 место в чемпионате СССР 1978)
 1/32 финала КУ
 19.09 	Шахтёр (Донецк)  -  Монако (Монако, Франция) 	2:1
 03.10 	Монако (Монако, Франция)  —  Шахтёр (Донецк) 	2:0

Сезон 1980/1981 
 «Спартак» Москва (чемпион СССР 1979)
 1/16 финала КЧ
 17.09 Женесс (Эш-сюр-Альсетте, Люксембург)  —  Спартак (Москва) 0:5
 01.10 Спартак (Москва)  —  Женесс (Эш-сюр-Альсетте, Люксембург) 4:0
 1/8 финала КЧ
 22.10 Спартак (Москва)  —  Эсбьерг (Эсбьерг, Дания) 3:0
 05.11 Эсбьерг (Эсбьерг, Дания)  —  Спартак (Москва) 2:0
 1/4 финала КЧ
 04.03 Спартак (Москва)  —  Реал (Мадрид, Испания) 0:0
 19.03 Реал (Мадрид, Испания)  —  Спартак (Москва) 2:0
 «Динамо» Тбилиси

Финал Кубка СССР 1980 года между командами «Шахтёр» (Донецк) и «Динамо» (Тбилиси) был сыгран 9 августа, а заявку на участие в кубке кубков надо было подавать ещё в июле. Исполком федерации футбола СССР заявил в Кубок кубков команду «Динамо» (Тбилиси), посчитав что у неё больше шансов выиграть кубок страны, хотя чуть позже обладателем кубка СССР стал «Шахтёр». Заслуги команд в розыгрыше кубка страны предыдущего сезона не учитывались. В связи с возникшей ситуацией впредь начиная с 1981 года Кубок страны разыгрывался до момента окончания времени для подачи заявок участия команд в еврокубках.

 1/16 финала КК
 17.09 Кастория (Салоники, Греция)  —  Динамо (Тбилиси) 0:0
 01.10 Динамо (Тбилиси)  —  Кастория (Салоники, Греция) 2:0
 1/8 финала КК
 22.10 Уотерфорд (Уотерфорд, Ирландия)  —  Динамо (Тбилиси) 0:1
 05.11 Динамо (Тбилиси)  —  Уотерфорд (Уотерфорд, Ирландия) 4:0
 1/4 финала КК
 04.03 Вест Хэм Юнайтед (Лондон, Англия)  —  Динамо (Тбилиси) 1:4
 18.03 Динамо (Тбилиси)  —  Вест Хэм Юнайтед (Лондон, Англия) 0:1
 1/2 финала КК
 08.04 Динамо (Тбилиси)  —  Фейеноорд (Роттердам, Голландия) 3:0
 22.04 Фейеноорд (Роттердам, Голландия)  —  Динамо (Тбилиси) 2:0
 Финал КК Дюссельдорф, Германия
 13.05 Динамо (Тбилиси)  —  Карл Цейсс (Йена, ГДР) 2:1
 «Шахтёр» Донецк (2 место в чемпионате СССР 1979)
 1/32 финала КУ
 17.09 Шахтёр (Донецк)  —  Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне,ФРГ) 1:0
 01.10 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне,ФРГ)  —  Шахтёр (Донецк) 3:0
 «Динамо» Киев (3 место в чемпионате СССР 1979)
 1/32 финала КУ
 17.09 Динамо (Киев)  —  Левски-Спартак (София, Болгария) 1:1
 01.10 Левски-Спартак (София, Болгария)  —  Динамо (Киев) 0:0
 «Динамо» Москва (5 место в чемпионате СССР 1979)
 1/32 финала КУ
 17.09 Локерен (Локерен, Бельгия)  —  Динамо (Москва) 1:1
 01.10 Динамо (Москва)  —  Локерен (Локерен, Бельгия) 0:1

Сезон 1981/1982 
 «Динамо» Киев (чемпион СССР 1980)
 1/16 финала КЧ
 16.09 	Динамо (Киев)  —  Трабзонспор (Трабзон, Турция) 	1:0
 30.09 	Трабзонспор (Трабзон, Турция)  —  Динамо (Киев) 	1:1
 1/8 финала КЧ
 21.10 	Аустрия (Вена, Австрия)  —  Динамо (Киев) 	0:1
 04.11 	Динамо (Киев)  —  Аустрия (Вена, Австрия) 	1:1
 1/4 финала КЧ
 03.03 	Динамо (Киев)  —  Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 	0:0
 17.03 	Астон Вилла (Бирмингем, Англия)  —  Динамо (Киев) 	2:0
 «Динамо» Тбилиси (победитель Кубка Кубков-80/81)
 1/16 финала КК
 16.09 	Динамо (Тбилиси)  —  Грацер (Грац, Австрия) 	2:0
 30.09 	Грацер (Грац, Австрия)  —  Динамо (Тбилиси) 	2:2
 1/8 финала КК
 21.10 	Бастия (Бастия, Франция)  —  Динамо (Тбилиси) 	1:1
 04.11 	Динамо (Тбилиси)  —  Бастия (Бастия, Франция) 	3:1
 1/4 финала КК
 03.03 	Легия (Варшава, Польша)  —  Динамо (Тбилиси) 	0:1
 17.03 	Динамо (Тбилиси)  —  Легия (Варшава, Польша) 	1:0
 1/2 финала КК
 07.04 	Динамо (Тбилиси)  —  Стандард (Льеж, Бельгия) 	0:1
 21.04 	Стандард (Льеж, Бельгия)  —  Динамо (Тбилиси) 	1:0
 СКА Ростов-на-Дону (победитель кубка СССР 1981)
 1/16 финала КК
 16.09 	СКА (Ростов-на-Дону)  —  Анкарагюджю (Анкара, Турция) 	3:0
 30.09 	Анкарагюджю (Анкара, Турция)  —  СКА (Ростов-на-Дону) 	0:2
 1/8 финала КК
 21.10 	СКА (Ростов-на-Дону)  —  Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне,ФРГ) 	1:0
 06.11 	Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне,ФРГ)  —  СКА (Ростов-на-Дону) 	2:0
 «Спартак» Москва (2 место в чемпионате СССР 1980)
 1/32 финала КУ
 15.09 	Спартак (Москва)  —  Брюгге (Брюгге, Бельгия) 	3:1
 30.09 	Брюгге (Брюгге, Бельгия)  —  Спартак (Москва) 	1:3
 1/16 финала КУ
 21.10 	Спартак (Москва)  —  Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн, ФРГ) 	2:1
 04.11 	Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн, ФРГ)  —  Спартак (Москва) 	4:0
 «Зенит» Ленинград (3 место в чемпионате СССР 1980)
 1/32 финала КУ
 16.09 	Зенит (Ленинград)  —  Динамо (Дрезден,ГДР) 	1:2
 30.09 	Динамо (Дрезден,ГДР)  —  Зенит (Ленинград) 	4:1
 ЦСКА Москва (5 место в чемпионате СССР 1980)
 1/32 финала КУ
 16.09 	Штурм (Грац, Австрия)  —  ЦСКА 	1:0
 30.09 	ЦСКА  —  Штурм (Грац, Австрия) 	2:1

Сезон 1982/1983 
 «Динамо» Киев (чемпион СССР 1981)
 1/16 финала КЧ
 15.09 	Грассхопперс (Цюрих, Швейцария)  —  Динамо (Киев) 	0:1
 29.09 	Динамо (Киев)  —  Грассхопперс (Цюрих, Швейцария) 	3:0
 1/8 финала КЧ Динамо (Киев)  —  17 Нентори (Тирана, Албания)	+:- (17 Нентори отказалась от борьбы)
 1/4 финала КЧ
 02.03 	Динамо (Киев)  —  Гамбург (Гамбург, ФРГ) 	0:3
 16.03 	Гамбург (Гамбург, ФРГ)  —  Динамо (Киев) 	1:2
 «Торпедо» Москва (финалист Кубка СССР 1982)
 1/16 финала КК
 15.09 	Торпедо (Москва)  —  Бавария (Мюнхен, ФРГ) 	1:1
 29.09 	Бавария (Мюнхен, ФРГ)  —  Торпедо (Москва) 	0:0
 «Спартак» Москва (2 место в чемпионате СССР 1981)
 1/32 финала КУ
 14.09 	Спартак (Москва)  —  Арсенал (Лондон, Англия) 	3:2
 29.09 	Арсенал (Лондон, Англия)  —  Спартак (Москва) 	2:5
 1/16 финала КУ
 20.10 	Спартак (Москва)  —  Харлем (Харлем, Голландия) 	2:0
 03.11 	Харлем (Харлем, Голландия)  —  Спартак (Москва) 	1:3
 1/8 финала КУ
 24.11 	Спартак (Москва)  —  Валенсия (Валенсия, Испания) 	0:0
 08.12 	Валенсия (Валенсия, Испания)  —  Спартак (Москва) 	2:0
 «Динамо» Тбилиси (3 место в чемпионате СССР 1981)
 1/32 финала КУ
 15.09 	Динамо (Тбилиси)  —  Наполи (Неаполь, Италия) 	2:1
 29.09 	Наполи (Неаполь, Италия)  —  Динамо (Тбилиси) 	1:0
 «Динамо» Москва (4 место в чемпионате СССР 1981)
 1/32 финала КУ
 15.09 	Шлёнск (Вроцлав, Польша)  —  Динамо (Москва) 	2:2
 29.09 	Динамо (Москва)  —  Шлёнск (Вроцлав, Польша) 	0:1

Сезон 1983/1984 

 «Динамо» Минск (чемпион СССР 1982)
 1/16 финала КЧ
 14.09 	Динамо (Минск)  —  Грассхопперс (Цюрих, Швейцария) 	1:0
 28.09 	Грассхопперс (Цюрих, Швейцария)  —  Динамо (Минск) 	2:2
 1/8 финала КЧ
 19.10 	Раба ЭТО (Дьёр, Венгрия)  —  Динамо (Минск) 	3:6
 02.11 	Динамо (Минск)  —  Раба ЭТО (Дьёр, Венгрия) 	3:1
 1/4 финала КЧ
 07.03 	Динамо (Минск)  —  Динамо (Бухарест,Румыния) 	1:1
 21.03 	Динамо (Бухарест,Румыния)  —  Динамо (Минск) 	1:0
 «Шахтёр» Донецк (победитель Кубка СССР 1983)
 1/16 финала КК
 14.09 	Б 1901 (Нюкёбинг, Дания)  —  Шахтёр (Донецк) 	1:5
 28.09 	Шахтёр (Донецк)  —  Б 1901 (Нюкёбинг, Дания) 	4:2
 1/8 финала КК
 19.10 	Шахтёр (Донецк)  —  Серветт (Женева, Швейцария) 	1:0
 01.11 	Серветт (Женева, Швейцария)  —  Шахтёр (Донецк) 	1:2
 1/4 финала КК
 07.03 	Порту (Порту, Португалия)  —  Шахтёр (Донецк) 	3:2
 21.03 	Шахтёр (Донецк)  —  Порту (Порту, Португалия) 	1:1
 «Динамо» Киев (2 место в чемпионате СССР 1982)
 1/32 финала КУ
 13.09 	Динамо (Киев)  —  Лаваль (Лаваль, Франция) 	0:0
 27.09 	Лаваль (Лаваль, Франция)  —  Динамо (Киев) 	1:0
 «Спартак» Москва (3 место в чемпионате СССР 1982)
 1/32 финала КУ
 14.09 	Спартак (Москва)  —  ХИК (Хельсинки, Финляндия) 	2:0
 28.09 	ХИК (Хельсинки, Финляндия)  —  Спартак (Москва) 	0:5
 1/16 финала КУ
 19.10 	Спартак (Москва)  —  Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 	2:2
 02.11 	Астон Вилла (Бирмингем, Англия)  —  Спартак (Москва) 	1:2
 1/8 финала КУ
 23.11 	Спарта (Роттердам, Голландия)  —  Спартак (Москва) 	1:1
 07.12 	Спартак (Москва)  —  Спарта (Роттердам, Голландия) 	2:0
 1/4 финала КУ
 07.03 	Андерлехт (Брюссель, Бельгия)  —  Спартак (Москва) 	4:2
 21.03 	Спартак (Москва)  —  Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 	1:0

Сезон 1984/1985 

 «Днепр» Днепропетровск (чемпион СССР 1983)
 1/16 финала КЧ
 19.09 	Трабзонспор (Трабзон, Турция)  —  Днепр (Днепропетровск) 	1:0
 03.10 	Днепр (Днепропетровск)  —  Трабзонспор (Трабзон, Турция) 	3:0
 1/8 финала КЧ
 24.10 	Левски-Спартак (София, Болгария)  —  Днепр (Днепропетровск) 	3:1
 07.11 	Днепр (Днепропетровск)  —  Левски-Спартак (София, Болгария) 	2:0
 1/4 финала КЧ
 06.03 	Бордо (Бордо, Франция)  —  Днепр (Днепропетровск) 	1:1
 20.03 	Днепр (Днепропетровск)  —  Бордо (Бордо, Франция) 	1:1 по пен. 3:5
 «Динамо» Москва (победитель Кубка СССР 1984)
 1/16 финала КК
 19.09 	Динамо (Москва)  —  Хайдук (Сплит, Югославия) 	1:0
 03.10 	Хайдук (Сплит, Югославия)  —  Динамо (Москва) 	2:5
 1/8 финала КК
 24.10 	Динамо (Москва)  —  Хамрун Спартанс (Хамрун, Мальта) 	5:0
 07.11 	Хамрун Спартанс (Хамрун, Мальта)  —  Динамо (Москва) 	0:1
 1/4 финала КК
 06.03 	Лариса (Лариса, Греция)  —  Динамо (Москва) 	0:0
 20.03 	Динамо (Москва)  —  Лариса (Лариса, Греция) 	1:0
 1/2 финала КК
 10.04 	Рапид (Вена, Австрия)  —  Динамо (Москва) 	3:1
 24.04 	Динамо (Москва)  —  Рапид (Вена, Австрия) 	1:1
 «Спартак» Москва (2 место в чемпионате СССР 1983)
 1/32 финала КУ
 19.09 	Оденсе (Оденсе, Дания)  —  Спартак (Москва) 	1:5
 03.10 	Спартак (Москва)  —  Оденсе (Оденсе, Дания) 	2:1
 1/16 финала КУ
 24.10 	Локомотив (Лейпциг,ГДР)  —  Спартак (Москва) 	1:1
 07.11 	Спартак (Москва)  —  Локомотив (Лейпциг,ГДР) 	2:0
 1/8 финала КУ
 28.11 	Спартак (Москва)  —  Кёльн (Кёльн, ФРГ) 	1:0
 12.12 	Кёльн (Кёльн, ФРГ)  —  Спартак (Москва) 	2:0
 «Динамо» Минск (3 место в чемпионате СССР 1983)
 1/32 финала КУ
 19.09 	Динамо (Минск)  —  ХИК (Хельсинки, Финляндия) 	4:0
 03.10 	ХИК (Хельсинки, Финляндия)  —  Динамо (Минск) 	0:6
 1/16 финала КУ
 24.10 	Спортинг (Лиссабон, Португалия)  —  Динамо (Минск) 	2:0
 07.11 	Динамо (Минск)  —  Спортинг (Лиссабон, Португалия) 	2:0 по пен. 5:3
 1/8 финала КУ
 28.11 	Видзев (Лодзь, Польша)  —  Динамо (Минск) 	0:2
 12.12 	Динамо (Минск)  —  Видзев (Лодзь, Польша) 	0:1
 1/4 финала КУ
 06.03 	Железничар (Сараево, Югославия)  —  Динамо (Минск) 	2:0
 20.03 	Динамо (Минск)  —  Железничар (Сараево, Югославия) 	1:1

Сезон 1985/1986 

 «Зенит» Ленинград (чемпион СССР 1984)
 1/16 финала КЧ
 18.09 	Зенит (Ленинград)  —  Волеренген (Осло, Норвегия) 	2:0
 02.10 	Волеренген (Осло, Норвегия)  —  Зенит (Ленинград) 	0:2
 1/8 финала КЧ
 23.10 	Зенит (Ленинград)  —  Куусюси (Лахти, Финляндия) 	2:1
 06.11 	Куусюси (Лахти, Финляндия)  —  Зенит (Ленинград) 	3:1 в доп.вр.
 «Динамо» Киев (победитель Кубка СССР 1984/85)
 1/16 финала КК
 18.09 	Утрехт (Утрехт, Нидерланды)  —  Динамо (Киев) 	2:1
 02.10 	Динамо (Киев)  —  Утрехт (Утрехт, Нидерланды) 	4:1
 1/8 финала КК
 23.10 	Университатя (Крайова, Румыния)  —  Динамо (Киев) 	2:2
 06.11 	Динамо (Киев)  —  Университатя (Крайова, Румыния) 	3:0
 1/4 финала КК
 05.03 	Рапид (Вена, Австрия)  —  Динамо (Киев) 	1:4
 19.03 	Динамо (Киев)  —  Рапид (Вена, Австрия) 	5:1
 1/2 финала КК
 02.04 	Динамо (Киев)  —  Дукла (Прага, Чехословакия) 	3:0
 16.04 	Дукла (Прага, Чехословакия)  —  Динамо (Киев) 	1:1
 Финал КК Лион, Франция
 02.05 	Динамо (Киев)  —  Атлетико (Мадрид, Испания)	3:0
 Суперкубок
 24.02.87 	Стяуа (Бухарест, Румыния)  —  Динамо (Киев) 1:0
 «Спартак» Москва (2 место в чемпионате СССР 1984)
 1/32 финала КУ
 18.09 	Спартак (Москва)  —  Турун Паллосеура (Турку, Финляндия) 	1:0
 02.10 	Турун Паллосеура (Турку, Финляндия)  —  Спартак (Москва) 	1:3
 1/16 финала КУ
 23.10 	Спартак (Москва)  —  Брюгге (Брюгге, Бельгия) 	1:0
 06.11 	Брюгге (Брюгге, Бельгия)  —  Спартак (Москва) 	1:3
 1/8 финала КУ
 27.11 	Спартак (Москва)  —  Нант (Нант, Франция) 	0:1
 11.12 	Нант (Нант, Франция)  —  Спартак (Москва) 	1:1
 «Днепр» Днепропетровск (3 место в чемпионате СССР 1984)
 1/32 финала КУ
 18.09 	Висмут (Ауэ, ГДР)  —  Днепр (Днепропетровск) 	1:3
 02.10 	Днепр (Днепропетровск)  —  Висмут (Ауэ, ГДР) 	2:1
 1/16 финала КУ
 23.10 	ПСВ Эйндховен (Эйндховен, Нидерланды)  —  Днепр (Днепропетровск) 	2:2
 06.11 	Днепр (Днепропетровск)  —  ПСВ Эйндховен (Эйндховен, Нидерланды) 	1:0
 1/8 финала КУ
 27.11 	Днепр (Днепропетровск)  —  Хайдук (Сплит, Югославия) 	0:1
 11.12 	Хайдук (Сплит, Югославия)  —  Днепр (Днепропетровск) 	2:0
 «Черноморец» Одесса (4 место в чемпионате СССР 1984)
 1/32 финала КУ
 18.09 	Черноморец (Одесса)  —  Вердер (Бремен, ФРГ) 	2:1
 02.10 	Вердер (Бремен, ФРГ)  —  Черноморец (Одесса) 	3:2
 1/16 финала КУ
 23.10 	Реал (Мадрид, Испания)  —  Черноморец (Одесса) 	2:1
 06.11 	Черноморец (Одесса)  —  Реал (Мадрид, Испания) 	0:0

Сезон 1986/1987 
 «Динамо» Киев (чемпион СССР 1985)
 1/16 финала КЧ
 17.09 	Берое (Стара-Загора, Болгария)  —  Динамо (Киев) 	1:1
 01.10 	Динамо (Киев)  —  Берое (Стара-Загора, Болгария) 	2:0
 1/8 финала КЧ
 22.10 	Селтик (Глазго, Шотландия)  —  Динамо (Киев) 	1:1
 05.11 	Динамо (Киев)  —  Селтик (Глазго, Шотландия) 	3:1
 1/4 финала КЧ
 04.03 	Бешикташ  —  Динамо (Киев) 	0:5
 18.03 	Динамо (Киев)  —  Бешикташ 	2:0
 1/2 финала КЧ
 08.04 	Порту (Порту, Португалия)  —  Динамо (Киев) 	2:1
 22.04 	Динамо (Киев)  —  Порту (Порту, Португалия) 	1:2
 «Торпедо» Москва (победитель Кубка СССР 1985/86)
 1/16 финала КК
 17.09 	ХАКА-Валкеакоскен (Валкеакоски, Финляндия)  —  Торпедо (Москва) 	2:2
 01.10 	Торпедо (Москва)  —  ХАКА-Валкеакоскен (Валкеакоски, Финляндия) 	3:1
 1/8 финала КК
 22.10 	Торпедо (Москва)  —  Штутгарт (Штутгарт, ФРГ) 	2:0
 05.11 	Штутгарт (Штутгарт, ФРГ)  —  Торпедо (Москва) 	3:5
 1/4 финала КК
 04.03 	Бордо (Бордо, Франция)  —  Торпедо (Москва) 	1:0
 18.03 	Торпедо (Москва)  —  Бордо (Бордо, Франция) 	3:2
 «Спартак» Москва (2 место в чемпионате СССР 1985)
 1/32 финала КУ
 17.09 	Спартак (Москва)  —  Люцерн (Люцерн, Швейцария) 	0:0
 01.10 	Люцерн (Люцерн, Швейцария)  —  Спартак (Москва) 	0:1
 1/16 финала КУ
 22.10 	Тулуза (Тулуза, Франция)  —  Спартак (Москва) 	3:1
 05.11 	Спартак (Москва)  —  Тулуза (Тулуза, Франция) 	5:1
 1/8 финала КУ
 26.11 	Спартак (Москва)  —  Тироль (Инсбрук, Австрия) 	1:0
 10.12 	Тироль (Инсбрук, Австрия)  —  Спартак (Москва) 	2:0
 «Днепр» Днепропетровск (3 место в чемпионате СССР 1985)
 1/32 финала КУ
 17.09 	Легия (Варшава, Польша)  —  Днепр (Днепропетровск) 	0:0
 01.10 	Днепр (Днепропетровск)  —  Легия (Варшава, Польша) 	0:1
 «Динамо» Минск (4 место в чемпионате СССР 1985)
 1/32 финала КУ
 17.09 	Динамо (Минск)  —  Раба ЭТО (Дьёр, Венгрия) 	2:4
 05.10 	Раба ЭТО (Дьёр, Венгрия)  —  Динамо (Минск) 	0:1

Сезон 1987/1988 
 
 «Динамо» Киев (чемпион СССР 1986)
 1/16 финала КЧ
 16.09 	Динамо (Киев)  —  Рейнджерс (Глазго, Шотландия)	1:0
 30.09 	Рейнджерс (Глазго, Шотландия)  —  Динамо (Киев)	2:0
 «Динамо» Минск (финалист Кубка СССР 1986/87)
 1/16 финала КК
 16.09 	Динамо (Минск)  —  Генчлербирлиги (Анкара, Турция) 	2:0
 30.09 	Генчлербирлиги (Анкара, Турция)  —  Динамо (Минск) 	1:2
 1/8 финала КК
 21.10 	Реал (Сан-Себастьян,Испания)  —  Динамо (Минск) 	1:1
 04.11 	Динамо (Минск)  —  Реал (Сан-Себастьян,Испания) 	0:0
 1/4 финала КК
 02.03 	Мехелен (Мехелен, Бельгия)  —  Динамо (Минск) 	1:0
 16.03 	Динамо (Минск)  —  Мехелен (Мехелен, Бельгия) 	1:1
 «Динамо» Москва (2 место в чемпионате СССР 1986)
 1/32 финала КУ
 16.09 	Грассхопперс (Цюрих, Швейцария)  —  Динамо (Москва) 	0:4
 30.09 	Динамо (Москва)  —  Грассхопперс (Цюрих, Швейцария) 	1:0
 1/16 финала КУ
 21.10 	Барселона (Барселона, Испания)  —  Динамо (Москва) 	2:0
 04.11 	Динамо (Москва)  —  Барселона (Барселона, Испания) 	0:0
 «Спартак» Москва (3 место в чемпионате СССР 1986)
 1/32 финала КУ
 16.09 	Спартак (Москва)  —  Динамо (Дрезден,ГДР) 	3:0
 30.09 	Динамо (Дрезден,ГДР)  —  Спартак (Москва) 	1:0
 1/16 финала КУ
 24.10 	Спартак (Москва)  —  Вердер (Бремен, ФРГ) 	4:1
 03.11 	Вердер (Бремен, ФРГ)  —  Спартак (Москва) 	6:2 в доп.вр.
 «Зенит» Ленинград (4 место в чемпионате СССР 1986)
 1/32 финала КУ
 16.09 	Зенит (Ленинград)  —  Брюгге (Брюгге, Бельгия) 	2:0
 30.09 	Брюгге (Брюгге, Бельгия)  —  Зенит (Ленинград) 	5:0
 «Динамо» Тбилиси (5 место в чемпионате СССР 1986)
 1/32 финала КУ
 17.09 	Локомотив (София, Болгария)  —  Динамо (Тбилиси) 	3:1
 30.09 	Динамо (Тбилиси)  —  Локомотив (София, Болгария) 	3:0
 1/16 финала КУ
 22.10 	Виктория (Бухарест, Румыния)  —  Динамо (Тбилиси) 	1:2
 04.11 	Динамо (Тбилиси)  —  Виктория (Бухарест, Румыния) 	0:0
 1/8 финала КУ
 25.11 	Вердер (Бремен, ФРГ)  —  Динамо (Тбилиси) 	2:1
 09.12 	Динамо (Тбилиси)  —  Вердер (Бремен, ФРГ) 	1:1

Сезон 1988/1989 
 
 «Спартак» Москва (чемпион СССР 1987)
 1/16 финала КЧ
 07.09 	Спартак (Москва)  —  Гленторан (Белфаст, Сев. Ирландия) 	2:0
 05.10 	Гленторан (Белфаст, Сев. Ирландия)  —  Спартак (Москва) 	1:1
 1/8 финала КЧ
 26.10 	Стяуа (Бухарест, Румыния)  —  Спартак (Москва) 	3:0
 09.11 	Спартак (Москва)  —  Стяуа (Бухарест, Румыния) 	1:2
 «Металлист» Харьков (победитель Кубка СССР 1987/88)
 1/16 финала КК
 07.09 	Борац (Баня-Лука, Югославия)  —  Металлист (Харьков) 	2:0
 05.10 	Металлист (Харьков)  —  Борац (Баня-Лука, Югославия) 	4:0
 1/8 финала КК
 26.10 	Рода (Керкраде, Нидерланды)  —  Металлист (Харьков) 	1:0
 09.11 	Металлист (Харьков)  —  Рода (Керкраде, Нидерланды) 	0:0
 «Днепр» Днепропетровск (2 место в чемпионате СССР 1987)
 1/32 финала КУ
 07.09 	Днепр (Днепропетровск)  —  Бордо (Бордо, Франция) 	1:1
 05.10 	Бордо (Бордо, Франция)  —  Днепр (Днепропетровск) 	2:1
 «Жальгирис» Вильнюс (3 место в чемпионате СССР 1987)
 1/32 финала КУ
 07.09 	Жальгирис  —  Аустрия (Вена, Австрия) 	2:0
 07.10 	Аустрия (Вена, Австрия)  —  Жальгирис 	5:2
 «Торпедо» Москва (4 место в чемпионате СССР 1987)
 1/32 финала КУ
 07.09 	Мальмё (Мальмё, Швеция)  —  Торпедо (Москва) 	2:0
 07.10 	Торпедо (Москва)  —  Мальмё (Мальмё, Швеция) 	2:1 в доп.вр.
 «Динамо» Минск (5 место в чемпионате СССР 1987)
 1/32 финала КУ
 17.09 	Тракия (Пловдив, Болгария)  —  Динамо (Минск) 	1:2
 05.10 	Динамо (Минск)  —  Тракия (Пловдив, Болгария) 	0:0
 1/16 финала КУ
 26.10 	Динамо (Минск)  —  Виктория (Бухарест, Румыния) 	2:1
 10.11 	Виктория (Бухарест, Румыния)  —  Динамо (Минск) 	1:0

Сезон 1989/1990 
 
 «Днепр» Днепропетровск (чемпион СССР 1988)
 1/16 финала КЧ
 13.09 	Линфилд (Белфаст, Сев. Ирландия)  —  Днепр (Днепропетровск) 	1:2
 27.09 	Днепр (Днепропетровск)  —  Линфилд (Белфаст, Сев. Ирландия) 	1:0
 1/8 финала КЧ
 18.10 	Днепр (Днепропетровск)  —  Тироль (Инсбрук, Австрия) 	2:0
 01.11 	Тироль (Инсбрук, Австрия)  —  Днепр (Днепропетровск) 	2:2
 1/4 финала КЧ
 07.03 	Бенфика (Лиссабон, Португалия)  —  Днепр (Днепропетровск) 	1:0
 21.03 	Днепр (Днепропетровск)  —  Бенфика (Лиссабон, Португалия) 	0:3
 «Торпедо» Москва (финалист Кубка СССР 1988/89)
 1/16 финала КК
 13.09 	Торпедо (Москва)  —  Корк Сити (Корк, Ирландия) 	5:0
 28.09 	Корк Сити (Корк, Ирландия)  —  Торпедо (Москва) 	0:1
 1/8 финала КК
 18.10 	Торпедо (Москва)  —  Грассхопперс (Цюрих, Швейцария) 	1:1
 01.11 	Грассхопперс (Цюрих, Швейцария)  —  Торпедо (Москва) 	3:0
 «Динамо» Киев (2 место в чемпионате СССР 1988)
 1/32 финала КУ
 13.09 	Динамо (Киев)  —  МТК (Будапешт, Венгрия) 	4:0
 27.09 	МТК (Будапешт, Венгрия)  —  Динамо (Киев) 	1:2
 1/16 финала КУ
 18.10 	Динамо (Киев)  —  Баник (Острава, Чехословакия) 	3:0
 01.11 	Баник (Острава, Чехословакия)  —  Динамо (Киев) 	1:1
 1/8 финала КУ
 22.11 	Фиорентина (Флоренция, Италия)  —  Динамо (Киев) 	1:0
 06.12 	Динамо (Киев)  —  Фиорентина (Флоренция, Италия) 	0:0
 «Спартак» Москва (4 место в чемпионате СССР 1988)
 1/32 финала КУ
 13.09 	Аталанта (Бергамо, Италия)  —  Спартак (Москва) 	0:0
 27.09 	Спартак (Москва)  —  Аталанта (Бергамо, Италия) 	2:0
 1/16 финала КУ
 18.10 	Кёльн (Кёльн, ФРГ)  —  Спартак (Москва) 	3:1
 01.11 	Спартак (Москва)  —  Кёльн (Кёльн, ФРГ) 	0:0
 «Жальгирис» Вильнюс (5 место в чемпионате СССР 1988)
 1/32 финала КУ
 13.09 	Жальгирис (Вильнюс)  —  Гётеборг (Гётеборг, Швеция) 	2:0
 27.09 	Гётеборг (Гётеборг, Швеция)  —  Жальгирис (Вильнюс) 	1:0
 1/16 финала КУ
 18.10 	Црвена Звезда (Белград, Югославия)  —  Жальгирис (Вильнюс) 	4:1
 01.11 	Жальгирис (Вильнюс)  —  Црвена Звезда (Белград, Югославия) 	0:1
 «Зенит» Ленинград (6 место в чемпионате СССР 1988)
 1/32 финала КУ
 13.09 	Зенит (Ленинград)  —  Нествед (Нествед, Дания) 	3:1
 27.09 	Нествед (Нествед, Дания)  —  Зенит (Ленинград) 	0:0
 1/16 финала КУ
 18.10 	Зенит (Ленинград)  —  Штутгарт (Штутгарт, ФРГ) 	0:1
 01.11 	Штутгарт (Штутгарт, ФРГ)  —  Зенит (Ленинград) 	5:0

Сезон 1990/1991 
 
 «Спартак» Москва (чемпион СССР 1989)
 1/16 финала КЧ
 19.09 	Спарта (Прага, Чехословакия)  —  Спартак (Москва) 	0:2
 03.10 	Спартак (Москва)  —  Спарта (Прага, Чехословакия) 	2:0
 1/8 финала КЧ
 24.10 	Наполи (Неаполь, Италия)  —  Спартак (Москва) 	0:0
 07.11 	Спартак (Москва)  —  Наполи (Неаполь, Италия) 	0:0 по пен. 5:3
 1/4 финала КЧ
 06.03 	Спартак (Москва)  —  Реал (Мадрид, Испания) 	0:0
 20.03 	Реал (Мадрид, Испания)  —  Спартак (Москва) 	1:3
 1/2 финала КЧ
 10.04 	Спартак (Москва)  —  Олимпик (Марсель, Франция) 	1:3
 24.04 	Олимпик (Марсель, Франция)  —  Спартак (Москва) 	2:1
 «Динамо» Киев (победитель Кубка СССР 1989/90)
 1/16 финала КК
 19.09 	Куопион Паллосеура (Куопио, Финляндия)  —  Динамо (Киев) 	2:2
 03.10 	Динамо (Киев)  —  Куопион Паллосеура (Куопио, Финляндия) 	4:0
 1/8 финала КК
 24.10 	Динамо (Киев)  —  Дукла (Прага, Чехословакия) 	1:0
 07.11 	Дукла (Прага, Чехословакия)  —  Динамо (Киев) 	2:2
 1/4 финала КК
 06.03 	Динамо (Киев)  —  Барселона (Барселона, Испания) 	2:3
 20.03 	Барселона (Барселона, Испания)  —  Динамо (Киев) 	1:1
 «Днепр» Днепропетровск (2 место в чемпионате СССР 1989)
 1/32 финала КУ
 19.09 	Днепр (Днепропетровск)  —  Хартс (Эдинбург, Шотландия) 	1:1
 03.10 	Хартс (Эдинбург, Шотландия)  —  Днепр (Днепропетровск) 	3:1
 «Торпедо» Москва (5 место в чемпионате СССР 1989)
 1/32 финала КУ
 19.09 	Торпедо (Москва)  —  ГАИС (Гётеборг, Швеция) 	4:1
 03.10 	ГАИС (Гётеборг, Швеция)  —  Торпедо (Москва) 	1:1
 1/16 финала КУ
 24.10 	Торпедо (Москва)  —  Севилья (Севилья, Испания) 	3:1
 07.11 	Севилья (Севилья, Испания)  —  Торпедо (Москва) 	2:1
 1/8 финала КУ
 28.11 	Торпедо (Москва)  —  Монако (Монако, Франция) 	2:1
 11.12 	Монако (Монако, Франция)  —  Торпедо (Москва) 	1:2
 1/4 финала КУ
 06.03 	Брондбю (Брондбю, Дания)  —  Торпедо (Москва) 	1:0
 20.03 	Торпедо (Москва)  —  Брондбю (Брондбю, Дания) 	1:0 по пен. 2:4
 «Черноморец» Одесса (6 место в чемпионате СССР 1989)
 1/32 финала КУ
 19.09 	Черноморец (Одесса)  —  Русенборг (Тронхейм, Норвегия) 	3:1
 03.10 	Русенборг (Тронхейм, Норвегия)  —  Черноморец (Одесса) 	2:1
 1/16 финала КУ
 24.10 	Черноморец (Одесса)  —  Монако (Монако, Франция) 	0:0
 07.11 	Монако (Монако, Франция)  —  Черноморец (Одесса) 	1:0

Сезон 1991/1992 
 
 «Динамо» Киев (чемпион СССР 1990)
 1/16 финала КЧ
 18.09 	ХИК (Хельсинки, Финляндия)  —  Динамо (Киев) 	0:1
 02.10 	Динамо (Киев)  —  ХИК (Хельсинки, Финляндия) 	3:0
 1/8 финала КЧ
 23.10 	Динамо (Киев)  —  Брондбю (Брондбю, Дания) 	1:1
 06.11 	Брондбю (Брондбю, Дания)  —  Динамо (Киев) 	0:1
 Групповой этап КЧ
 27.11 	Динамо (Киев)  —  Бенфика (Лиссабон, Португалия) 	1:0
 11.12 	Спарта (Прага, Чехословакия)  —  Динамо (Киев) 	2:1
 04.03 	Динамо (Киев)  —  Барселона (Барселона, Испания) 	0:2
 18.03 	Барселона (Барселона, Испания)  —  Динамо (Киев) 	3:0
 01.04 	Бенфика (Лиссабон, Португалия)  —  Динамо (Киев) 	5:0
 15.04 	Динамо (Киев)  —  Спарта (Прага, Чехословакия) 	1:0
 ЦСКА Москва (победитель Кубка СССР 1990/91)
 1/16 финала КК
 18.09 	ЦСКА (Москва)  —  Рома (Рим, Италия) 	1:2
 02.10 	Рома (Рим, Италия)  —  ЦСКА (Москва) 	0:1
 «Динамо» Москва (3 место в чемпионате СССР 1990)
 1/32 финала КУ
 18.09 	Вац Иззо (Вац, Венгрия)  —  Динамо (Москва) 	1:0
 02.10 	Динамо (Москва)   —  Вац Иззо (Вац, Венгрия) 	4:1
 1/16 финала КУ
 22.09 	Канн (Канн, Франция)  —  Динамо (Москва) 	0:1
 06.10 	Динамо (Москва)  —  Канн (Канн, Франция) 	1:1
 1/8 финала КУ
 27.10 	Гент (Гент, Бельгия)  —  Динамо (Москва) 	2:0
 11.12 	Динамо (Москва)  —  Гент (Гент, Бельгия) 	0:0
 «Торпедо» Москва (4 место в чемпионате СССР 1990)
 1/32 финала КУ
 18.09 	Галле (Галле, ГДР)  —  Торпедо (Москва) 	2:1
 01.10 	Торпедо (Москва)  —  Галле (Галле, ГДР) 	3:0
 1/16 финала КУ
 23.10 	Сигма (Оломоуц, Чехословакия)  —  Торпедо (Москва) 	2:0
 07.11 	Торпедо (Москва)  —  Сигма (Оломоуц, Чехословакия) 	0:0
 «Спартак» Москва (5 место в чемпионате СССР 1990)
 1/32 финала КУ
 18.09 	Миккели (Миккели, Финляндия)  —  Спартак (Москва) 	0:2
 03.10 	Спартак (Москва)  —  Миккели (Миккели, Финляндия) 	3:1
 1/16 финала КУ
 23.10 	Спартак (Москва)  —  АЕК (Афины, Греция) 	0:0
 06.11 	АЕК (Афины, Греция)  —  Спартак (Москва) 	2:1

См. также 
 Футбольные клубы России в еврокубках
 Женские футбольные клубы России в еврокубках
 Футбольные клубы Украины в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Наши в еврокубках (Статистика команд СССР в еврокубках)
 Еврокубки в цифрах (Подробная информация о коэффициентах УЕФА)
 Советские Клубы в Еврокубках (Все Обзоры,фото и протоколы)

Футбол в СССР
Списки футбольных матчей
Футбольные клубы в еврокубках